Tagawa est un nom notamment utilisé pour :

Toponyme

Tagawa I, localité située dans le département du Logone-et-Chari.
 Tagawa II, localité située dans le département du Logone-et-Chari.
  Tagawa, localité située dans le département du Mayo-Sava.

Tagawa, ville de la préfecture de Fukuoka.
 District de Tagawa, dans la préfecture de Fukuoka.

Patronyme 

 Cary-Hiroyuki Tagawa (1950-), acteur nippo-américain.
 Félix Tagawa (1976-), footballeur tahitien.
 Ken Tagawa (1906-1967), artiste japonais. 
 Kyosuke Tagawa (1999-), footballeur japonais.
 Suihō Tagawa (1899-1989), nom de plume du mangaka japonais Chūtarō Takamizawa.